Андерс Іверс — шведський рок-басист гуртів Tiamat та Dark Tranquillity.
 Петер Іверс — бас-гітарист шведського мелодік дез-метал гурту In Flames.
 Тоні Іверс — американський політик-демократ, 46-ий губернатор Вісконсину.

Також 
 Іверсен